Бамори има више значења:

 Бамори (Аривечи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Бамори (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику